Nel corso della sua storia la Royal Navy ha avuto 13 navi con il nome HMS Mohawk:
HMS Mohawk, uno sloop da sei cannoni varato sui Grandi Laghi nel 1756 e catturato dai francesi lo stesso anno.
HMS Mohawk, uno snow da 16 cannoni costruito nel 1759, prese parte alla guerra franco-indiana ed andò perduto nel 1764. 
HMS Mohawk, uno sloop da 18 cannoni acquistato nel 1782 e dismesso nel 1783.
HMS Mohawk, uno schooner entrato in servizio nel 1795 sui Grandi Laghi, e dismesso nel 1803.
HMS Mohawk, uno sloop entrato in servizio nel 1798 e catturato dai francesi nel 1799.
HMS Mohawk, uno sloop-of-war da 18 cannoni rinominato HMS Ontario prima di essere varato nel 1813; dismesso nel 1832.
HMS Mohawk, un vascello a ruote varato nel 1843 e dismesso nel 1852.
HMS Mohawk, una cannoniera a vapore della classe Vigilant, varata nel 1856 e venduta all'Impero cinese nel 1862, venendo rinominata Pekin.
HMS Mohawk, un incrociatore varato nel 1886 e dismesso nel 1905.
HMS Mohawk, un cacciatorpediniere della classe Tribal, varato nel 1907 e dismesso nel 1919.
HMS Mohawk, un cacciatorpediniere della classe Tribal, varato nel 1937 ed affondato nel 1941 durante la battaglia del convoglio Tarigo.
HMS Mohawk, una fregata della classe Tribal, varata nel 1962 e dismessa nel 1980.